Квятко́вскі () — польське прізвище. Таку українську транскрипцію застосовують, коли йдеться про осіб польського та українського походження, натуралізованих у країнах Заходу. Прізвище може виводитися від слова  — «квітка».

Персоналії 
 Гайнц Квятковскі (1926—2008) — західнонімецький футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Джоел Квятковскі (*1977) — канадський хокеїст, захисник.
 Палома Квятковскі (*1994) — канадська кіно- і телеакторка.

Див. також 
 Квятковський

Примітки 

Польські прізвища
Українські прізвища